Karlo I. - engleski kralj
 Karlo I. Robert - hrvatsko-ugarski kralj
 Karlo I. Valois - francuski grof
 Karlo II. - francuski kralj
 Karlo II. - španjolski kralj
 Karlo III. - car
 Karlo III. - francuski kralj
 Karlo III. - španjolski kralj
 Karlo IV. - francuski kralj
 Karlo IV. - španjolski kralj
 Karlo V. - francuski kralj
 Karlo V. - car Svetog Rimskog Carstva
 Karlo VI. - francuski kralj
 Karlo VI. - car Svetog Rimskog Carstva
 Karlo VII. - francuski kralj
 Karlo VIII. - francuski kralj
 Karlo IX. - francuski kralj
 Karlo X. - francuski kralj
 Karlo Veliki - franački car

de:Karl
el:Κάρολος
en:Charles
eo:Karlo
fi:Kaarle
fr:Charles
he:צ'ארלס
hu:Károly
ja:カール (人名)
ko:찰스
la:Carolus
nl:Karel
nn:Karl
no:Charles
pl:Karol
ru:Карл
sk:Karol
sv:Karl